Nicolas Oudinot je lahko:
 Nicolas Oudinot (1791-1863), francoski maršal
 Nicolas Oudinot (1767-1847), francoski maršal